

Виглен () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Виглен () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.